L’IUT de Vannes est un institut universitaire de technologie rattaché à l'Université de Bretagne Sud, principale université du département du Morbihan. L'IUT est situé à Vannes dans le quartier de Kercado. Il compte 1250 étudiants et 17 000 diplômés depuis sa création en 1970. Il propose un bouquet de formations (B.U.T., LP, DU, filière de l'expertise comptable) dédié aux services à l'entreprise.

Histoire

Historique 
L'IUT de Vannes est créé en , dans la rue des Halles. Ce lieu est provisoire, dans l'attente de la réalisation des locaux actuels, dans la rue Montaigne. L'établissement compte environ  étudiants et quelques enseignants. Lors des premières années, la seule spécialité enseignée était l’Administration des Collectivités et des Entreprises Publiques (ACEP), ancêtre du futur département GEA. Les étudiants pouvaient choisir entre deux options : Administration et Finances/Comptabilité. 

En , l'IUT s'installe rue Montaigne, sur le site de Kercado pour accueillir les étudiants intéressés par la Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), la Statistique et les Techniques Quantitatives de Gestion (STQG) qui deviendra plus tard STID (Statistique et informatique décisionnelle). L'IUT est alors rattaché à l'Université de Rennes. En 1972, l'Université de Rennes se divise en 2 et l'IUT est alors rattaché à Rennes 2 et ce jusqu'en 1995, date de création de l'Université de Bretagne Sud.

En 1986, l'IUT se dote d'un  DUT : département Informatique. Puis, en 1991, le dernier département est ouvert : Techniques de Commercialisation (TC). En 2000, l'IUT ouvre également quelques licences professionnelles

Liste des directeurs 
Six directeurs se sont succédé à la tête de l'IUT :

Formations

Domaine de la Gestion 

 BUT GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations
 Licence professionnelle CGID : Contrôle de Gestion et Informatique Décisionnelle
Licence professionnelle GABI : Gestion et Administration de Biens Immobiliers
 DCG / DSCG : Diplôme de Comptabilité Générale / Diplôme Supérieur de Comptabilité Générale (filière de l’expertise comptable, par la voie de l’apprentissage en trois ans.)

Domaine du Commerce 

BUT TC : Techniques de Commercialisation.
 Licence professionnelle e-comMn : E-Commerce et Marketing Numérique (formation initiale et alternance)
 Licence professionnelle CD : Commerce Distribution (en alternance)
Licence professionnelle Commerce Agroalimentaire (en alternance)

Domaine de l'informatique 

 BUT INFO (Bac +3) : Informatique (formation initiale et alternance) 
 Licence professionnelle Informatique DLIS  : Développement de Logiciels Innovants et Sécurisants
Licence professionnelle Cyberdéfense

Domaine de la statistique et de l'informatique décisionnelle 

 BUT STID : Statistique et Informatique décisionnelle
 Licence professionnelle C.S.D. : Conception de Solutions Décisionnelles (formation initiale et alternance) 
 Licence professionnelle S.D.M. : Statistique Décisionnelle en Marketing (formation initiale et alternance) 
 Licence professionnelle S.I.S. : Statistique et Informatique pour la Santé (formation initiale et alternance)

Personnel 

 80 enseignants et enseignants-chercheurs
 Plus de 150 intervenants extérieurs
 32 ingénieurs, techniciens et administratifs

Événements majeurs 
L'IUT de Vannes entretient de solides relations avec le tissu économique, les collectivités locales et le tissu associatif vannetais.
L'IUT de Vannes est membre du réseau des IUT de Bretagne. Ce réseau compte 8 IUT répartis sur 10 sites et propose 36 départements de formation pour 6 grands secteurs d'activité et 76 licences professionnelles. Il représente 8 600 étudiants (78 % en DUT, 22 % en LP).

Sources

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université de Bretagne-Sud

Liens externes 
 Site de l'IUT
 Site de l'Université Bretagne Sud

Vannes
Université Bretagne-Sud